Koronowo steht für folgende geographische Objekte in Polen:
 Koronowo, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Koronowo (Barczewo), Weiler in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Koronowo (Lipno), Dorf in der Gmina Lipno, Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen